Jerzy Dobrowolski (1879–prawdop. 1940) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Jerzy Dobrowolski (1930–1987) – satyryk, dramaturg, aktor i reżyser